Bâtonnet est un nom commun désignant divers objets en forme de petit bâton :

 Un bâtonnet (ou « cellule en bâtonnet »), cellule réceptrice située dans la rétine ;
 Bâtonnet, nom désignant plusieurs préparations culinaires en forme de petit bâton :
 Bâtonnet de poulet ;
 Bâtonnet de crabe, ou surimi ;
 Bâtonnet de poisson, forme de poisson pané ;
 Saucisse sur bâtonnet, saucisse fumée enrobée de pâte à frire, le tout planté sur un bâtonnet ;
 Bâtonnet ouaté, autre nom du coton-tige
 Bâtonnet d’étincelles, ou cierge magique, petite baguette enduite d'une matière pyrotechnique, de sorte qu'elle brûle en projetant des étincelles ;